Ludwig Dieffenbach ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Adam Dieffenbach (1772–1843), deutscher evangelischer Theologe
 Ludwig Karl Dieffenbach (1819–1901), Kreisrat in einigen Kreisen des Großherzogtums Hessen